Анетт Контавейт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Вероніка Кудерметова.

Александра Крунич виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Кірстен Фліпкенс з рахунком 6–7(0–7), 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Rosmalen Grass Court Championships, одиночний розряд
2018